«Де Гра́фсхап» () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Дутинхем. Образован 1 февраля 1954 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 12,6 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 9-е место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов. В Эредивизи, основанном в 1956 году, «Де Графсхап» провёл 21 сезон. Наивысшим достижением в чемпионате Нидерландов является 8-е место в сезоне 1996/97.

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 3
 1990/91, 2006/07, 2009/10

 Победитель Второго дивизиона Нидерландов: 1
 1966/67

Основной состав

Команда 
 На сезон 2021/22.

Тренерский штаб

Примечания

Ссылки 
 

Дутинхем
Футбольные клубы Нидерландов